Olaszország
Vercelli, település Olaszországban, Piemont régióban, Vercelli megyében
Vercelli megye, megye Olaszországban, Piemont régióban